Achiet kan syfta på två olika franska kommuner:

 Achiet-le-Grand
 Achiet-le-Petit